Alexander Vencel (Ilva Mare, 8 de fevereiro de 1944) é um ex-futebolista profissional tchecoslovaco, mas nascido na Romênia, que atuava como goleiro.

Carreira 
Alexander Vencel fez parte do elenco da Seleção Checoslovaca de Futebol, na Copa de 70 e nas Euros de 1976.

Seu filho Alexander Vencel Jr. também foi um goleiro que atuou pela Eslováquia.

Títulos 
Eurocopa: 1976

Ligações externas 
Perfil em Fifa.com 

Naturais de Ilva Mare
Futebolistas da Tchecoslováquia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1970
Jogadores da Seleção Tchecoslovaca de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1976